Tres Quebradas – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama
  Tres Quebradas – vulcano delle Ande